Brassai ist der Familienname folgender Personen:

 Sámuel Brassai (1797, 1798 oder 1800–1897), sächsisch-siebenbürgischer, k. k. österreichischer Wissenschaftler

Brassaï ist das Pseudonym von:

 Brassaï (1899–1984); bürgerlich Gyula Halász, französischer Fotograf